Elegia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Émile Louis Ragonot 1887. Elegia ingår i familjen mott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Mott
Elegia